USS Cushing je ime več plovil vojne mornarice ZDA:
 USS Cushing (TB-1)
 USS Cushing (DD-55) 
 USS Cushing (DD-376) 
 USS Cushing (DD-985) 
 USS Cushing (DD-797)

Cushing